Гертерих:

 Гертерих, Иоганн Каспар (1843—1905) — немецкий художник и педагог.
 Гертерих, Людвиг фон (1856—1932) — немецкий художник и педагог.